een gaarkeuken
het voedsel van de 'lagere stand', met eenvoudige ingrediënten en eenvoudige bereidingen
Volkskeuken, een kookrubriek in de Volkskrant